

Смт:
 Захарівка — адміністративний центр Захарівського району Одеської області

Села:
 Захарівка — Донецька область, Маріупольський район (до 2020 року — Мангушський район)
 Захарівка — Київська область, Броварський район
 Захарівка — Київська область, Іванківський район
 Захарівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Захарівка — Кіровоградська область, Олександрійський район (до 2020 року — Світловодський район)
 Захарівка — Миколаївська область, Врадіївський район
 Захарівка — Харківська область, Вовчанський район
 Захарівка — Херсонська область, Генічеський район, Іванівська селищна громада (до 2020 року — Іванівський район)
 Захарівка — Херсонська область, Генічеський район, Новотроїцька селищна громада (до 2020 року — Новотроїцький район)

Село:
 Захарівка — Мінська область, Крупський район